Петра Квітова була чинною чемпіонкою, але цього разу не змогла кваліфікуватись.

Юлія Гергес виграла титул, у фіналі перемігши Коко Вандевей з рахунком 7–5, 6–1.

Кваліфікація

Сітка

Фінальна частина

Азалієва група

Буганвілієва група

Камелієва група

Трояндова група

Примітки

Посилання 
 Official Website 
 Singles Draw 

2017
Elite Trophy
2017 у китайському спорті